Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Parcours 
11 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1980
Sport en avril 1980
Tennis en mai 1980